Lotus 72 — гоночный  автомобиль Формулы-1 команды Lotus, различные модификации которого выступали в гонках с  по  год. Считается одним из лучших гоночных автомобилей «Формулы-1» всех времён, по мнению авторитетного британского автомотоспортивного журнала  — лучшим.

История 

Это шасси стало ещё одним революционным решением гениального конструктора Колина Чепмена. Сделанный в виде клина корпус, способствовал лучшему обтеканию воздухом и увеличению скорости. Радиаторы, расположенные в боковых понтонах, в отличие от классических в носу, были гораздо лучше с точки зрения аэродинамики. Ещё одним новшеством стали тормозные барабаны, размещённые внутри корпуса.

Автомобиль дебютировал в сезоне  года. Конструкция была очень удачной и Йохен Риндт выиграл на нём четыре гонки. Однако на квалификации к Гран-при Италии, испытывая версию шасси без заднего антикрыла, Риндт вылетел с трассы и погиб. Его заменил Эмерсон Фиттипальди, чьё удачное выступление позволило команде выиграть Кубок конструкторов, а Риндту стать чемпионом мира посмертно.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика Lotus 72A на statsf1.com
 Статистика Lotus 72B на statsf1.com
 Статистика Lotus 72C на statsf1.com
 Статистика Lotus 72D на statsf1.com
 Статистика Lotus 72E на statsf1.com
 Статистика Lotus 72F на statsf1.com

Шасси Lotus Формулы-1